Большемалешевский сельсовет — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Большое Малешево.

История 
Сельсовет образован в 1981 г.

Состав 
Большемалешевский сельсовет включает 5 населённых пунктов:
 Большое Малешево — агрогородок
 Коротичи — агрогородок
 Лутки — деревня
 Ольгомель — деревня
 Толмачево — деревня

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком 

Сельсоветы Столинского района